Zhong se vyskytuje ve více významech:

jména osob
 Zhong Man – čínský šermíř (vítěz zlaté medaile na OH v Pekingu)
 Chen Zhong – čínská Taekwondistka (vítězka zlaté medaile na OH v Athénách)
 Qixin Zhong (Čung Čchi-sin) – čínský Mistr světa ve sportovním lezení na rychlost
 Zhang Zhong – singapurský šachista

fiktivní postava
 Zhong Kui – postava z číské mytologie

film
 Beijing za zhong – film režiséra Čanga Jüana

firma
 ZTE - Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited – čínská firma podnikající v odvětví telekomunikací

čajová výbava
 zhong – třídílná čajová miska